Сочинский национальный парк образован Постановлением Совета министров РСФСР № 214 от 5 мая 1983 года в целях сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа, использования их в природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях.

История 

Сочинский национальный парк стал одним из первых национальных парков России.

В национальном парке реализуется программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде. В 2013 в парке впервые в России в неволе у пары леопардов появилось потомство.

География 
Национальный парк расположен на территории Большого Сочи: от границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Чёрного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта . Большую часть территории парка занимают горы, разделённые речными долинами. Предгорная зона занимает узкую полоску вдоль Чёрного моря.
По территории парка протекают около 40 рек и ручьёв Черноморского бассейна. Климат территории субтропический.

Фауна

Флора

Лесничества 

Парк имеет 15 лесничеств:
 Верхне-Сочинское
 Нижне-Сочинское
 Дагомысское
 Мацестинское
 Кудепстинское
 Аибгинское
 Краснополянское
 Кепшинское
 Весёловское
 Адлерское
 Головинское
 Лазаревское
 Лыготхское
 Марьинское
 Макопсинское

Достопримечательности 

 Горные хребты и вершины
 Аибга
 Аутль
 Ахун
 Ахцу
 Ачишхо
 Дзыхра
 Орлиные скалы
 Оштен
 Псеашхо
 Псехако
 Фишт
 Чёрная пирамида
 Каньоны
 Агурский
 Ажекский
 Баркалово
 Белые скалы
 Корыта
 Кудепстинский
 Крабовый
 Наджиго
 Прохладный
 Псахо
 Сказочный
 Хаджуко
 Хостинский известковый
 Царские ворота
 Ущелья
 33 водопада
 Ахцу
 Ахштырское
 Греческое
 Дзыхра
 Мамедова щель
 Навалишинское
 Пластунские ворота
 Самшитовое
 Свирское

 Пещеры
 Ахунская
 Ахштырская
 Ацинская
 Воронцовская система
 Воронцовская
 Долгая
 Кабаний провал
 Лабиринтовая
 Глубокий Яр
 Дагомысская
 Назаровская
 Пластунская
 Подземная Хоста
 Водопады
 33 водопада
 Агурские
 Ажек
 Ачипсинские (водопады Братья)
 Безымянный
 Берендеево царство
 Бзогу
 Водолей
 Девичьи слёзы
 Дзыхра
 Змейковские
 Ивановский
 Игристый
 Изумрудные
 Капибге
 Кейва
 Кутаркинские (Пластунские)
 Мамедова щель
 Мафапэ
 Мацестинские (Семёновские)
 Мецкетские (Киетские)
 Молочный
 Наджиго
 Ореховский
 Пасть дракона (Глубокий Яр)
 Поликаря
 Псыдах и Шапсуг
 Самшитовые
 Свирские
 Ушха
 Чудо-красотка

 Древности и памятники истории
 Ахштырская пещера-стоянка
 крепость Ачипсе
 дольмены Аше
 Волконский дольмен
 Воронцовская пещера-стоянка
 крепость Годлик
 Дагомысская пещера-стоянка
 Джубгинский дольмен
 Кудепстинский культовый камень
 погребение Лоо
 крепость Мамай-Кале
 Навагинский форт
 дольмены Псезуапсе
 мегалит Псенако
 Ровнотский дольмен
 Хостинская крепость
 Чайные домики
 дольмены Чемитоквадже
 озёра
 реки
 сады и парки
 Дендрарий
 Тисо-самшитовая роща
 Музей природы

Туризм 

На базе Головинского, Лазаревского, Краснополянского и Верхнее-Сочинского лесничеств созданы центры экологического просвещения. На начало 2005 года в национальном парке — более 49 рекреационных объектов. Открыто 28 экскурсионных маршрутов, организовано 10 автостоянок.

В 2013 году в связи с постановлением Правительства РФ № 534 от 25 июня «О расширении территории Сочинского национального парка» к территории были отнесены земли лесного фонда Туапсинского лесничества и часть территории Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника площадью 9026 гектаров. В соответствии с этим постановлением площадь Сочинского национального парка увеличилась со 193737 гектаров до 208599,85 гектаров.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сочинского национального парка
 

 
Национальные парки России
Охраняемые природные территории Краснодарского края